Frukt kan syfta på:

 Frukt – i botanisk mening blomväxtdelar som bildas för att fortplantning av växten och dess användning som mat
 Skenfrukt – både från en blommas fruktämne och någon annan del av blomman
 Äkta frukt –  bildats enbart från en blommas fruktämne
 Fruktförband – av blommor som har separata pistiller vars frukter sitter ihop